«Долгая помолвка» (, ) — французская военная мелодрама режиссёра Жан-Пьера Жёне, вышедшая на экраны в 2004 году. Экранизация одноимённого романа Себастьена Жапризо.

Фильм был представлен на «Оскар» в номинациях лучшая операторская работа и лучшая работа художника. Кроме того, лента стала пятикратным лауреатом премии «Сезар» и ряда других наград.

Сюжет 

В Первую мировую войну, во время битвы на Сомме, пятеро французских солдат попадают под трибунал по обвинению в намеренном нанесении себе увечий из страха перед утренней атакой. Трибунал приговаривает всех пятерых к смерти, и их выбрасывают на нейтральную полосу между двумя линиями фронта — около аванпоста «Бинго в сумерках». После этого о всех пятерых ничего не известно. В последовательности появления этих солдат на экране и их краткой «военной биографии» возникает пятый по порядку солдат со своей историей — это Манек, жених главной героини фильма, очаровательной Матильды, которая не верит в то, что её возлюбленный умер. Её сердце говорит ей обратное. После окончания войны Матильда проводит своё собственное расследование, постепенно узнавая, что на самом деле произошло в тот день у «Бинго в сумерках».

Создатели фильма

В ролях

Интересные факты 
 Во время фильма Манек несколько раз выбивает (на колоколе, на скале, а затем на дереве на нейтральной полосе) буквы «МММ». Эти буквы означают «Manech aime Mathilde», «Манек любит Матильду» — во французском языке слово «aime» произносится так же, как буква «M» (). В русском переводе Манек говорит «Манек — муж Матильды», «Матильда — мечта Манека», чтобы звуки соответствовали русскому написанию букв.
 «Долгая помолвка» — вторая совместная работа Жан-Пьера Жёне и Одри Тоту после знаменитой «Амели». . Официальный теглайн фильма — «Никогда не отпускай» (Never let go).

История проката 
Даты премьер приведены в соответствии с данными IMDb.

  — 27 октября 2004
  — 27 октября 2004
  — 26 ноября 2004
  — 2 декабря 2004
  — 17 декабря 2004
  — 26 декабря 2004
  — 26 декабря 2004
  — 13 января 2005
  — 14 января 2005
  — 21 января 2005
  — 21 января 2005
  — 21 января 2005
  — 27 января 2005
  — 27 января 2005
  — 27 января 2005 (немецкоязычные регионы)
  — 28 января 2005
  — 28 января 2005
  — 28 января 2005
  — 28 января 2005
  — 2 февраля 2005
  — 3 февраля 2005
  — 4 февраля 2005

  — 4 февраля 2005
  — 10 февраля 2005
  — 11 февраля 2005
  — 11 февраля 2005
  — 11 февраля 2005
  — 17 февраля 2005
  — 18 февраля 2005
  — 18 февраля 2005
  — 24 февраля 2005
  — 25 февраля 2005
  — 25 февраля 2005 (премьерный показ на кинофестивале «Юбари»)
  — 10 марта 2005
  — 11 марта 2005
  — 12 марта 2005
  — 17 марта 2005
  — 18 марта 2005
  — 23 марта 2005 (премьерный показ на международном кинофестивале в Гонконге)
  — 25 марта 2005
  — 31 марта 2005
  — 7 апреля 2005
  — 8 апреля 2005

Награды и номинации 
Список наград и номинаций приведён в соответствии с данными IMDb.

Награды

Номинации

Примечания

Ссылки 
  
  
  

Фильмы-мелодрамы Франции
Фильмы-драмы Франции
Экранизации произведений Себастьяна Жапризо
Фильмы о Первой мировой войне
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы-драмы США
Франция в Первой мировой войне
Фильмы Франции 2004 года
Фильмы США 2004 года
Фильмы TF1 Films Production
Фильмы Canal+
Фильмы, снятые при поддержке национального центра кино и мультипликации Франции
Фильмы, снятые при поддержке области Пуату-Шаранта
Фильмы, снятые при поддержке области Бретань